Nõo est un bourg de la commune de Meeksi du comté de Tartu en Estonie .
Au , il compte 1492 habitants.

Notes et références 

Nõo